Сиракјус има више значења:

 Сиракјус
 Сиракјус (Јута)
 Сиракјус (Индијана)
 Сиракјус (Канзас)
 Сиракјус (Мисури)
 Сиракјус (Небраска)
 Сиракјус (Охајо)